Гловацький Антон Вадимович (* 1988) — російський хокеїст, правий нападник, виступає за «Титан» (Клин) у Вищій хокейній лізі.
 Аркадіуш Гловацький (* 1979) — польський футболіст, захисник.
 Войцех Бартош Ґловацький (1751—1794) — польський селянин, косинер часів повстання Костюшка 1794 року, хорунжий краківських ґренадерів.
 Гловацька Катерина Іванівна (1921—2001) — український філолог, літературознавець, перекладачка, письменниця, кандидат філологічних наук.
 Кшиштоф Гловацький (* 1986) — польський боксер-професіонал, виступає в першій важкій ваговій категорії, чемпіон світу за версією WBO.
 Мікаель Гловацкі (, 1960) — німецький футболіст.
 Ришард Гловацький (*1936) — польський письменник-фантаст, журналіст та геолог.
 Сильвестр (Гловацький) (? — 1760) — український релігійний діяч, місіонер у країнах Західного Сибіру та Мерянії.
 Гловацький Франц Карлович (1879—1963) — український актор, заслужений артист Української РСР.
 Ян Непомуцен Гловацький (1802—1847) — польський художник-пейзажист.
 Януш Гловацький (1938—2017) — польський прозаїк, драматург, сценарист.

Також 
 Головацький